Цуй Ху () — китайский поэт эпохи Тан. Годы жизни неизвестны. Родился в Ланьтяне (современная Сиань, провинция Шэньси). В 796 году сдал экзамены на цзиньши, в 829 назначен правителем Цзинчжао () и, вскоре, императорским цензором (). Служил линнаньским цзедуши. Шесть стихотворений входят в антологию Цюань Танши.

Творчество 

Поэзия Цуй Ху отличается чистотой, изящностью и свежестью языка.
Наиболее известное стихотворение «Воспоминание о деревеньке к югу от Чанъани» (написано ок. 796 года).
《题都城南庄》

去年今日此门中
人面桃花相映红
人面不知何处去
桃花依旧笑春风

«Воспоминание о деревеньке к югу от Чанъани»

Тот же день, что и в прошлом году, снова я у знакомых ворот.
Оттеняя её красоту, алым цветом здесь персик цветет.
Но не знает никто, где она. Лишь остались цветы за стеной,
Что, как раньше, встречают, смеясь, ветер вешний – восточный, пустой.

Литература 

孟詞肇：《本事詩》 (Мэн Цы Чжао. История поэзии.)

Фильм 

По мотивам стихотворения в 1994 году на Тайване был снят фильм .